Andre Agassi – tennista statunitense, figlio di Mike Agassi
 Joseph Agassi – filosofo israeliano
 Meir Agassi – scrittore israeliano
 Mike Agassi – pugile iraniano naturalizzato statunitense, padre di Andre Agassi
 Agassi – film sudcoreano del 2016